One () est un sunjung manhwa de Lee Vin (également auteur de Crazy love story) en 11 volumes publiés en Corée du Sud aux éditions Daiwon et en français aux éditions Asuka (stoppé en cours de publication, seuls 3 volumes sont sortis en 2004 et 2005).

One traite de la célébrité.

Histoire 
Um Pa, discret collégien, est un surdoué de la musique. Son collège est fréquenté par de nombreuses stars naissantes, enfants des labels et destinés à une renommée plus qu'éphémère. Peu à peu, il se lie d'amitié avec l'antipathique Jenny, actuellement en haut du classement. Elle va le présenter à son label, et il mettra son talent de côté pour faire partie du groupe One.

Série manhwa